Phaeostigma puede referirse a:
Phaeostigma, sinónimo de Ajania género de plantas de la familia Asteraceae.
Phaeostigma, género de insectos de la familia Inocelliidae.